En genética humana el haplogrupo S es un haplogrupo mitocondrial que desciende de N, es exclusivo y está ampliamente extendido entre los nativos australianos. Está definido por el marcador 8404 y estaría relacionado con la colonización temprana de Australia hace unos 50.000 años.

Subclados 
Haplogrupo S (8404):
 S1 (14384C, 16075) 
 S2 (2380, 3438, 6167) Es el subgrupo más frecuente, alcanzando 28% entre aborígenes australianos.
 (152)
 S3
 S4
 S5

Referencias

Enlaces externos 
 Haplogroup S.
 Árbol filogenético de S.

Haplogrupos mitocondriales humanos